Појам Коринт може се односити на:

 Географске појмове:
 Коринт, савремени град у Грчкој
 Коринтски земљоуз, земљоуз који спаја полуострво Пелопонез са копненим делом Грчке
 Коринтски залив, залив у Грчкој који одваја полуострво Пелопонез од остатка западних делова копнене Грчке
 Коринтски канал, вештачки прокопан канал између Пелопонеза и Атике који спаја Коринтски залив са Саронским
 Префектура Коринт, једна од грчких управних области са седиштем у истоименом граду Коринту
 Коринт (Тексас), град у САД у држави Тексас

 Историјске појмове:
 Коринт (стара Грчка), древни град и државица (полис) из времена старе Грчке
 Коринтски рат, рат из времена старе Грчке између Спарте и Атине и њихових савезника
 Коринт (митологија), митолошки оснивач града Коринта

 Уметничке појмове:
 Коринтски ред, један од стилских редова архитектуре старе Грчке

Појам „Коринт“ се среће и у називима низа малих насеља у обе Америке